Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki je mednarodno dvoransko atletsko tekmovanje za svetovno prvenstvo, ki ga organizira Mednarodna atletska zveza (IAAF) na dve leti od leta 1985, ko je edinkrat potekalo pod imenom Svetovne dvoranske igre.

Pregled prvenstev

Pregled medalj

Zunanje povezave 

 

Atletika
Atletska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1985